Noviomagus war ein verbreiteter, romanisiert keltischer Ortsnamen der Antike. Einige der inschriftlich oder literarisch bezeugten Städte mit dem Namen Noviomagus waren:

 Ulpia Noviomagus Batavorum, Stadt der Bataver, heute Nijmegen in der Provinz Gelderland
 Noviomagus Biturigum, Stadt der Biturigen
 Noviomagus Cantiacorum, Stadt der Cantiaci, vermutlich das heutige Crayford bei London
 Noviomagus Leucorum, Stadt der Leuci, heute Nijon in Frankreich
 Noviomagus Lexoviorum, Stadt der Lexovier, heute Lisieux im Departement Calvados
 Noviomagus Nemetum oder Civitas Nemetum, Stadt der Nemeter, heute Speyer in Rheinland-Pfalz
 Noviomagus Regnorum oder Noviomagus Regnensium, Stadt der Regni, heute Chichester in West Sussex
 Noviomagus Remorum, Stadt der Remer
 Noviomagus Treverorum, Stadt der Treverer, heute Neumagen-Dhron bei Trier in Rheinland-Pfalz
 Noviomagus Tricastinorum, später Augusta Tricastinorum, danach Colonia Flavia Tricastinorum, heute Saint-Paul-Trois-Châteaux im Département Drôme in Frankreich
 Noviomagus Veromanduorum, Stadt der Viromanduer, heute Noyon im Departement Oise

Über die Methoden der Ortsnamenkunde lassen sich noch weitere hunderte Noviomagi herleiten, wie etwa der des Flusses Neumagen im Schwarzwald.

Bedeutung und Variante 

-magos ist ein Grundwort in keltischen Ortsnamen. Es geht auf das keltische Wort magos „Feld“, „Ebene“ zurück. Das keltische Adjektiv novios bedeutet „neu“. Noviomagus lässt sich daher mit „Neufeld“ übersetzen. Später bedeutete magos auch „Markt“, „Marktflecken“, sodass sich Noviomagus auch als „Neumarkt“ übersetzen lässt.

Auch die vorwiegend rheinischen Ortsnamen, die auf -magen enden, wie Durnomagus (Dormagen) und Rigomagus (Remagen), oder auch Borbetomagus (Worms) gehören zu dieser Gruppe.

Kaum mehr erkennbar ist das Appellativum -magus in französischen Ortsnamen wie Rouen (Rotomagus), Caen (Catomagus), Carentan/Charenton (Carentomagus), wo es zu -en/-an/-on geworden ist.

Literatur

Anmerkungen 

Siedlungsname
Keltische Stadt